L’expression « quatrième pouvoir » désigne la presse. Elle peut également faire référence à :
 Le Quatrième Pouvoir, film de Serge Leroy sorti en 1985 ;
 Le Quatrième Pouvoir, série de bande dessinée de Juan Gimenez débutée en 1989 ;
 Le Quatrième Pouvoir (Die Vierte Macht), film allemand de Dennis Gansel sorti en 2012.

Pouvoir